A352 (Frankrijk)
Bundesautobahn 352 (kortweg A352)